El término Dominical (del latín dominicālis), es un adjetivo que significa domingo o es relativo a él: ej. descanso dominical. 

También puede ser una publicación que se vende sólo los domingos junto con el periódico.

En otros usos puede referirse a:

Dominical:: Prenda de vestir femenina para usar en la cabeza, en algunas ceremonias religionsas.
Dominical: en derecho, relativo al derecho de dominio sobre las cosas.
Dominical: Localidad en la costa del Océano Pacífico de Costa Rica.
Dominical: Localidad de Panamá.